«Назад в будущее» — американский приключенческий фильм с элементами фантастики 1985 года.

«Назад в будущее» также может означать:

В искусстве

Фильмы 
 «Назад в будущее» () — медиафраншиза по фильму.
 «Назад в будущее 2» () — сиквел первой части, вышедший в 1989 году.
 «Назад в будущее 3» () — сиквел второй части, вышедший в 1990 году.

Сериалы 
 «Назад в будущее» () — американский мультсериал, продолжение трилогии.

Игры 
 Back to the Future — видеоигра в жанре аркада, выпущенная для систем ZX Spectrum, Commodore 64 и Amstrad CPC в 1985 году.
 Back to the Future — видеоигра, вышедшая для компьютеров MSX и PC-88 в 1986 году в Японии.
 Back to the Future Adventure — видеоигра в жанре графического квеста, вышедшая для компьютеров MSX2, Sharp MZ, и PC-88 в 1986 году только в Японии.
 Back to the Future — видеоигра, выпущенная для игровой системы Nintendo Entertainment System в 1989 году.
 Back to the Future II — видеоигра, выпущенная для игровых платформ Sega Master System, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 и DOS в 1990 году.
 Back to the Future II & III — видеоигра, выпущенная для игровой системы Nintendo Entertainment System в 1990 году. Сюжет игры основан на событиях второго и третьего фильмов.
 Back to the Future III — видеоигра, выпущенная для Sega Mega Drive/Genesis, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, Sega Master System и ZX Spectrum в 1991 году.
 Super Back to the Future II — видеоигра в жанре платформер, выпущенная для системы Super Famicom в 1993 году в Японии.
 Back to the Future: The Game — компьютерная игра в жанре квест, разработанная Telltale Games по мотивам одноимённой кинотрилогии. Также считается официальным продолжением трилогии. Вышла для Windows, Mac OS X, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS и Nintendo Wii. Состоит из пяти эпизодов, выпущенных в 2010—2011 годах.

Музыка

Альбомы 
  — саундтрек первого фильма «Назад в будущее».
 The Back to the Future Trilogy — саундтрек трилогии «Назад в будущее».
 Back to the Future Now: Live at Arizona Charlie’s — альбом кантри-группы .
 Back to the Future — альбом музыканта  1999 года.
 Back to the Future — альбом в жанре джаз итальянского композитора .
 Back to the Future: The Very Best of Jodeci — альбом американской группы в жанре R&B Jodeci.
 Back to the Future — альбом джазового музыканта , вышедший в 2005 году.
 Back to the Future — альбом Transsylvania Phoenix и Мони Бордеяну 2008 года.

См. также 
 «Назад в будущее: Путешествие» — аттракцион, созданный на основе «Назад в будущее».
 «» — мюзикл по вселенной «Назад в будущее».